Valakari ist der Familienname folgender Personen:

 Onni Valakari (* 1999), finnischer Fußballspieler 
 Paavo Valakari (* 1997), finnischer Fußballspieler
 Simo Valakari (* 1973), finnischer Fußballspieler